Prohaska ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Prohaska (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Anna Prohaska (* 1983), österreichisch-englische Sopranistin
 Anton Prohaska (* 1940), österreichischer Diplomat.
 Carl Prohaska (1869–1927), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Dirigent
 Daniel Prohaska (* 1973), österreichisch-britischer Sänger und Schauspieler
 Doris Prohaska (* 1966), österreichische Politikerin (SPÖ), Burgenländische Landtagsabgeordnete
 Felix Prohaska (1912–1987), österreichischer Dirigent
 Franz Adolf Prohaska von Guelfenburg (1768–1862), österreichischer Adeliger und Offizier
 Gert Prohaska (* 1976), österreichischer Eishockeytorwart
 Herbert Prohaska (* 1955), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Janos Prohaska (1919–1974), ungarisch-US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Jaro Prohaska (1891–1965), österreichischer Opernsänger und Musikpädagoge
 Karin Prohaska (* 1945), deutsche Schlagersängerin
 Miljenko Prohaska (1925–2014), jugoslawischer Dirigent und Komponist
 Nadine Prohaska (* 1990), österreichische Fußballspielerin
 Paul Georg Prohaska (1903–1989), österreichischer Violoncellist, Bibliothekar und Musikpädagoge
 Rainer Prohaska (* 1966), österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Prochaska
 Procházka
 Prohászka
 Proházka
 Prohazka